The Orb, um grupo de música eletrônica
 Orb., a abreviatura padrão do naturalista Alcide Dessalines d'Orbigny
 Object request broker, um conceito de computação distribuída

Localidades
Orbis (Renânia-Palatinado), na Alemanha